USS Laboon (DDG-58) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк». Построен на верфи Bath Iron Works, включён в состав ВМС в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния.

Боевая служба 

В сентябре 1996 г. в ходе операции «Удар в пустыне» эсминец наносил удары крылатыми ракетами «Томагавк» по целям в Ираке, и стал первым эсминцем типа «Арли Бёрк», принявшим участие в военных действиях.

В 1998 г. корабль принял участие в учениях НАТО «Exercise Dynamic Response 98» совместно с универсальным десантным кораблём «Wasp».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт корабля

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту